

Австрия 

 Санкт-Освальд (Нижняя Австрия)
 Санкт-Освальд (община Пёльсталь) — населённый пункт в Австрии, в федеральной земле Штирия (политический округ Мурталь).
 Санкт-Освальд-бай-Планкенварт
 Санкт-Освальд-бай-Хаслах
 Санкт-Освальд-бай-Фрайштадт
 Санкт-Освальд-Мёдербругг — бывшая община в Австрии, в федеральной земле Штирия (политический округ Мурталь).
 Санкт-Освальд-об-Айбисвальд
 Санкт-Освальд-Ридльхютте